Zimna Studnia – potok w Małych Pieninach
 Zimna Studnia – źródło w Tatrach Słowackich
 Zimna Studnia – źródło w gminie Miejsce Piastowe w woj. podkarpackim